Обеденный клуб (обеденное общество) — это социальная группа, обычно требующая членства, в рамках которой люди встречаются на постоянной основе, чтобы есть, пить алкоголь и обсуждать различные темы. Обеденные клубы отличаются от джентльменских клубов тем, что не имеют постоянного помещения, поэтому часто меняют место проведения.

Общества Пирса Гавестона 
Одним из популярных английских обеденных клубов является оксфордское общество Пирса Гавестона. Оно основано в 1977 году и названо в честь фаворита и предполагаемого любовника короля Эдуарда II. Девиз клуба «Fane non memini ne audisse unum alterum ita dilixisse». В переводе с латинского: «Воистину, никто не помнит, как слышал о человеке, который так сильно наслаждается другим».

Общество стало известным после скандала с премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном. Как сказал Daily Mail анонимный источник, во время церемонии инициации будущий премьер-министр поместил свой приватный анатомический орган в мёртвую свинью. Этот поступок упоминался в биографии миллиардера Майкла Эшкрофта «Зовите меня Дэйв». По слухам, члены Пирса Гавестона устраивали оргии, а также регулярно употребляли наркотики.

Общество Буллингдона 
Члены этого общества носили униформу, сшитую на заказ. Она могла стоить тысячи фунтов, чтобы затруднить членство обычных студентов. Буллингдону до сих пор запрещено встречаться в радиусе 15 миль от Крайст-Чёрч после того, как его члены разбили 400 окон в колледже в 1927 году.

В скандале, связанном с этим обществом, также фигурировал Джеймс Кэмерон. Публикация его биографии The Independent of Sunday журналистами Фрэнсиса Эллиотта и Джеймса Ханнинга подогрела разговоры о юности премьер-министра. Кэмерон отказался от комментариев, сказав: «Как и многие люди, я в молодости делал вещи, которые не следовало делать, и о которых я сожалею».

Среди членов общества числился также Борис Джонсон и другие уважаемые люди: партнёр в Goldman Sachs Себастьян Григг, сын лорда Нортборна Себастьян Джеймс и директор эдинбургской компании по недвижимости Rettie and Co.

Примечания 

Клубы
Типы организаций